

Бережани — місто, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район, районний центр
 Бережани — село, Вінницька область, Калинівський район
 Бережани — село, Львівська область, Львівський район

Бережани — сільська гміна у Бережанському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої